Donzac ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Donzac (Gironde) im Département Gironde
 Donzac (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne

Siehe auch:
 Donzacq, Gemeinde im Département Landes